Saint-Geniès kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Geniès-de-Varensal, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Geniès-des-Mourgues, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Geniès-de-Comolas, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Geniès-Bellevue, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Geniès, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,